Michael Skinner es un antropónimo compuesto por el nombre Michael y el apellido Skinner, puede referirse a:

Académicos 
 Michael Skinner (1956–), biólogo estadounidense.

Artistas 
 Michael Skinner (1941–1998), ilusionista estadounidense.
 Mike Skinner (1978–), músico británico.

Deportistas 
 Mike Skinner (1957–), piloto de carreras estadounidense.
 Michael Skinner (1958–), jugador británico de rugby.